Quitte ou double est une mise qui consiste à choisir entre abandonner une partie ou miser tout ce que l'on possède, au risque de tout perdre.

Quitte ou double peut désigner :
 007 : Quitte ou double, un jeu vidéo sorti en 2004 et centré sur James Bond ;
 Quitte ou double, un jeu radiophonique sur  Radio Andorre,  Radio Monte-Carlo et RTL ;
 Quitte ou double, un épisode de la série télévisée Angel ;
 Quitte ou double (Champagne for Caesar), un film américain réalisé par Richard Whorf en 1950 ;
 Quitte ou double, un film français réalisé par Robert Vernay en 1953 ;
 Quitte ou double (Sugartime), un téléfilm américain réalisé par John N. Smith en 1995 ;
 Quitte ou double (No Looking Back), un film américain réalisé par Edward Burns en 1998 ;
 Quitte ou double, une comédie d'Alexandre Coffre sortie en 2012.
 Tango : Quitte ou double à Quito, tome 4 de la bande dessinée Tango par Xavier/Matz

Références